Манаков — русская фамилия; имеет женскую форму Манакова.

Известные носители 
 Манаков, Борис Александрович (1931—1993) — русский советский живописец.
 Манаков, Валентин Семёнович (1937—2015) — капитан-помощник механика теплохода «ОТ-2032» Западно-Сибирского речного пароходства, Герой Социалистического Труда.
 
 Манаков, Геннадий Михайлович (1950—2019) — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
 Манаков, Михаил Юрьевич (род. 1972) — российский библиограф, издатель, литературовед.
 Манаков, Пётр Захарович (1915—1987) — Герой Советского Союза.
 Манаков, Семён Алексеевич (1902—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 

 Манакова, Мария Борисовна (род. 1974) — российская и сербская шахматистка, гроссмейстер.

См. также